Il singolare dell'East West Bank Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 5–7, 7–5, 6–4 contro Monica Seles.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (semifinali)
  Monica Seles (campionessa)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Lindsay Davenport (finale)

 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale) 
 Anke Huber (quarti di finale) 
 Irina Spîrlea (primo turno) 
 Kimberly Po (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1997